P24 ou P.24 peut faire référence à :
 Protéine P24, présente dans le Virus de l'immunodéficience humaine ;
 PZL P.24, un avion de chasse polonais ;
 Syndromes néonatals d'aspiration, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres